Dans la mythologie grecque, Lotis est une nymphe qui fut changée en lotos ;
 En biologie, Lotis désigne une espèce de papillon et un genre de coléoptère ;
 En astronomie, 429 Lotis est un astéroïde.